Reeva steht für:
 Reeva, ehemaliger schwedischer Hersteller von Automobilen
 Reeva Steenkamp (1983–2013), südafrikanisches Model und Moderatorin